Georgi – forma bulgara del nome proprio di persona italiano Giorgio

Persone 
Friedrich von Georgi (1852-1926) – militare e politico austriaco
Howard Georgi – fisico statunitense
Johann Gottlieb Georgi (1729-1802) – geografo e chimico tedesco
Susanne Georgi – cantante danese